Ву́лиця Дра́гана — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Драгана — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Драгана — вулиця в місті Львів.